O Caminho das Estrelas pode referir-se a um dos assuntos ou áreas a seguir:

O Caminho das Estrelas: filmes e seriados de ficção científica estadunidense da década de 1960;
O Caminho das Estrelas: filme de 1979
O Caminho das Estrelas (novela): Telenovela exibida de 2 de agosto a 2 de dezembro de 1965 pela TV Excelsior

Desambiguação